Prosthenorchis är ett släkte av hakmaskar. Prosthenorchis ingår i familjen Oligacanthorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Prosthenorchis